Никола Митревский (; род. 3 октября 1985) — македонский гандболист, вратарь клуба «Порту» и сборной Македонии.

Карьера

Клубная 
Занимается гандболом с 13 лет. Первый клуб — «Пелистер» из Битолы, первый тренер — Боро Чурлевский. Выступал также за команды «Радовиш», «Младост» и «Вардар». В составе «Металурга» с 2010 года.

В сборной 
В сборной провёл 21 игру. Участник чемпионата мира 2013 года.

Ссылки 
 Профиль на сайте Македонской гандбольной федерации 
 Профиль на сайте клуба «Металург» 

Гандболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по гандболу
Игроки ГК «Вардар»
Игроки ГК «Металург»
Игроки ГК «Бенфика»
Игроки ГК «Добруджа Суд»
Игроки ГК «Пелистер»
Игроки ГК «Порту»